Geografia:
 Haynes (Dakota del Nord)
 Haynes (Arkansas)
 Haynesville (Maine)
 Biografies:
 Colton Haynes (Wichita, Kansas, 1988), actor estatunidenc 
 Robert Haynes (1931 – 1998), genetista i biofísic canadenc 
 Todd Haynes (Encino, Califòrnia, 1961), director de cinema i guionista estatunidenc 
 Walter Haynes (1859 - 1900), organista i compositor anglès